Штёттванг () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Швабия. Входит в состав района Восточный Алльгой. Население составляет 1817 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 19,79 км². Официальный код — 09 7 77 172.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии
Административные сообщества района Восточный Алльгой